Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à Haverford du 16 au .

Eliza Pande remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Turner et Helen Gourlay.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en août 1971